Daniel López puede referirse a los siguientes hombres:

 Daniel López (n.2000), futbolista mexicano.
 Daniel López Alcañiz (n.1982), baloncestista español.
 Daniel López Menéndez (n.1983), futbolista español.
 Daniel López Parada (n.1994), ciclista español.
 Daniel López Pinedo (n.1980), waterpolista español.
 Daniel López Ramos (n.1976), futbolista español.
 Daniel López Rojas (n.1969), futbolista chileno.
 Daniel López Valdez (n.2000), futbolista mexicano.